

Musica 
 Blue Monday – gruppo musicale canadese
 Blue Monday – gruppo musicale italiano, Scario (SA)
 Blue Monday – opera di George Gershwin del 1922
 Blue Monday – singolo di Fats Domino del 1956
 Blue Monday – singolo dei New Order del 1983
 Blue Monday – EP dei Flunk del 2002
Blue Monday – singolo degli Orgy del 1999

Televisione 
 Blue Monday – episodio di Eureka Seven

Altro 
 Blue Monday – serie a fumetti di Chynna Clugston Flores
 Blue Monday – secondo una teoria pseudoscientifica, il giorno più triste dell'anno